El Cantó de Cognac-Sud és un cantó francès del departament del Charente, situat al districte de Cognac. Té 8 municipis i el cap és Cognac.

Municipis 
 Ars
 Châteaubernard
 Cognac 
 Gimeux
 Javrezac
 Louzac-Saint-André
 Merpins
 Saint-Laurent-de-Cognac

Història 

Cognac-Sud